starszyzna plemienna (por. wiec)
 starszyzna harcerska

Zobacz też 
 starszeństwo
 senior